

Джансен — селище, штат Небраска
 Джансен — переписна місцевість, штат Колорадо

Див. також 
 Янсен